Мартин Эрикссон (), известный под псевдонимом E-Type (род. 27 августа 1965, Уппсала, Швеция) — шведский певец и музыкант, работающий в стиле евродэнс.

Ранние годы 
Его отец Бу (Боссе) Густаф Эрикссон — журналист, писатель и продюсер шведского телевидения. Мать зовут Элизабет, а сестру — Эрика.

Мартин Эрикссон музыкальную карьеру начал рано. Сначала он был барабанщиком в рок-группе под названием Maninnya Blade, которая распалась в 1988 году (была воссоздана в 2004 году, но уже в новом составе). Несколько бывших участников образуют новую метал-группу Hexenhaus. В начале 1990-х годов Мартин начал экспериментировать с драм-машиной для создания музыки. В 1991 году он встретил Юхана Ренка, более известного под сценическим псевдонимом Stakka Bo, и ещё больше заинтересовался танцевальной музыкой. Вместе они выпустили несколько синглов под псевдонимом «E-Type & Stakka Bo». Примерно в то же время он работал в качестве VJ на ZTV.

Псевдоним E-Type взят по названию модели автомобиля Jaguar E-type.

В интервью 1993 года E-Type и Stakka Bo признались, что они решили прекратить свою совместную работу, чтобы развиваться в различных музыкальных направлениях. В середине 1993 года Мартин Эрикссон выпустил свой первый сольный сингл «I’m Falling», не достигший коммерческого успеха.

Успех 

Настоящий успех пришёл год спустя, когда на него обратили внимание такие известные шведские продюсеры как Денниз Поп, Макс Мартин и Amadin. Летом 1994 года он вместе с Наной Хедин выпускает песню «Set The World On Fire», которая взлетела в шведских чартах (№ 1 в танцевальном чарте и № 2 в чарте продаж) и вскоре стала золотой. Следующий сингл «This Is The Way» достиг первого места в чарте продаж. В ноябре 1994 вышел дебютный альбом , достигший второго места в музыкальных чартах в Швеции.

Помимо двух уже упомянутых песен, отдельными синглами с этого альбома были выпущены также композиция «Russian Lullaby» и баллада «Do You Always (Have To Be Alone)».

Женские вокальные партии в композициях E-Type исполняли такие скандинавские вокалистки, как Нана Хедин,  (бывшая участница поп-группы ) и Линда Андерссон (), бэк-вокал обеспечивали Мартина Эдофф () и Анни Кратц-Гютто (). Танцовщицей в клипах группы была . В марте на фестивале шведской танцевальной музыки (Swedish Dance Music Awards) они выиграли 3 награды: «Лучший исполнитель», «Лучшая песня» и «Новичок», а Денниз Поп вторично в своей карьере получил приз как лучший продюсер. Затем группа отправилась в тур по странам Азии.

1996 год E-Type и команда продюсеров провели в работе над вторым альбомом «Explorer», который был выпущен в Швеции 23 октября. Альбом был продан тиражом более 20 000 экземпляров. 

В 1997 году группа делает большой тур по России. Фильм о гастролях позднее вышел на российском ТВ.

В 1998 году выходит третий альбом «Last Man Standing» с хитами «Angels Crying», «Here I Go Again» и «Princess Of Egypt».

В 2000 году E-Type записывает сингл «Campione 2000», который становится официальной песней Чемпионата Европы по футболу.

В 2001 году 12 ноября E-Type выпустил свой новый сингл «Life». Предстоящий выпуск альбома под названием «Euro IV Ever» был отложен до конца 2001 года. В итоге, он вышел 25 ноября, в большинстве треков с женским вокалом пела Нана Хедин. Макс Мартин, Rami и E-Type спродюсировали альбом «Loud Pipes Save Lives» в 2004 году, и выпустили его 24 марта. В начале апреля «Paradise» достиг № 11 в Финляндии и вошёл в финский танцевальный чарт на № 28 позиции.

14 мая 2007 года он выпустил новый сингл под названием «True Believer». В этом году также вышел новый альбом «Eurotopia». На нём главные женские вокальные партии впервые принадлежали не Нане Хедин: у неё в 2009 году был обнаружен рак языка, и ей пришлось на время покинуть сцену.

В январе 2011 года E-Type выпустил новый сингл «Back 2 Life». Эта композиция не похожа на классические хиты шведского музыканта: она выполнена скорее в стиле «поп» и в ней отсутствует привычный женский бэк-вокал, хотя энергетика E-Type по-прежнему ощущается. Несколько позже Мартин представил видеоклип на этот трек, съемки которого проходили на Кубе. «Я снова пишу музыку, заканчиваю книгу, над которой работал около двух лет, хочу снова рисовать картины. Я возвращаюсь к активной жизни и надеюсь, что скоро вновь посещу Россию!», — говорит E-Type. Трек был активно встречен представителями рекорд-индустрии. Контракты на релиз сингла в Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Италии и Греции говорят о большом кредите доверия и уверенности профессионалов в успехе очередного хита от E-Type.

В 2019 году Мартин выпустил новый сингл «Ride the Lightning». Он вновь не содержал женского вокала, но был более похож на привычное творчество E-Type. В чарты песня не попала.

В 2022 году основал метал группу DAMPF и представил первый альбом The Arrival. В Записи принимали участие Tommy Johansson из Sabaton, Johan Hegg из Amon Amarth, Pontus Norgren из Hammerfall, а также известный музыкальный продюсер Shellback, Fredrik Melander из Bathory, Thobias Bjerlo и др. На композиции The Other Side и Who Am I были сняты видеоклипы.

Личная жизнь 
E-type содержит ферму (на 2022 год продана) и несколько приютов для бездомных животных, регулярно жертвуя средства на помощь животным, пострадавшим от плохого отношения людей.

У него есть 2 ресторана в Стокгольме: Aifur - заведение исконно скандинавской кухни в стиле викингов и Lasse i gatan - паб в пиратском сеттинге.

Мартин увлекается стрельбой по летящим мишеням, исторической реконструкцией, строительством. Принимал участие в создании The Viking City of Birka на одноименном острове. Им были созданы и записаны несколько композиций, вошедшие в официальный сборник Birka the soundtrack.

В разное время состоял в байкерском клубе, Совете по красоте Швеции, является другом короля Швеции Карла XVI Густава

В свои 57 лет Мартин готовится впервые стать отцом. Его избранница - шведская писательница, специалист по проблемам детей, альтруист и деятель Мелинда Джейкобс.

E-type является автором книги Sveakampen, сюжет которой лег в основу одноименной компьютерной игры.

E-type поддерживает дружеские отношения с огромным количеством рок и метал музыкантов, часто многие из них принимают участие в концертных выступлениях Мартина, а некоторые становятся временными участниками его коллектива. В клипах исполнителя можно увидеть Микки Ди из Motörhead, Marcus Jidellи др.

Студийные альбомы

Синглы

Каверы на E-Type

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный датский сайт

Музыканты-электронщики Швеции
Музыкальные коллективы в жанре евродэнс
Евродиско